Суат (також Су-ат,Східний Суат; , ) — річка в Криму, права і найбільша притока р. Бурульча.
 Суат (басейн р. Альма)  , ) — річка в Криму, басейн р. Альма.
 Суаткан — річка в Криму.